Supetar, gradić na Braču
 Supetar (otok), otok kod Cavtata
 M/T Supetar, trajekt